Edward Middleton Manigault (1887-1922) est un peintre moderniste américain.
Earl Manigault (1944-1998) est un joueur de basket-ball américain.
Omarosa Manigault (1974-) est la directrice de la communication de l'Office of Public Liaison à la Maison-Blanche, sous la présidence de Donald Trump.